Лаа́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Саматан. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32182.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 45 км западнее Тулузы, в 27 км к восточнее от Оша.

На северо-западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 166 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 97 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 75 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 75 активных жителей работали 73 человека (41 мужчина и 32 женщины), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 22 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер